W30 peut faire référence à :
 Contact avec du matériel agricole, d’après la classification internationale des maladies ;
 Sony Cyber-shot DSC-W30, un appareil photographique numérique ;
 W30, une ogive atomique américaine ;
 W30, la trentième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres